Esistono più comuni francesi con questo nome

Givry – Ardenne
Givry – Saona e Loira
Givry – Yonne